Het onderdeel halfpipe voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 13 en 14 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Iouri Podladtchikov.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Mannen halfpipe